Genius:
 Genius — сайт с текстами песен, которые пользователи могут самостоятельно аннотировать с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.
 Genius — торговая марка цифровой электроники производства тайваньской компании KYE Systems.
 Genius — свободный математический программный пакет общевычислительного назначения.
 Genius — функция программных медиаплееров iTunes по созданию списков воспроизведения и рекомендаций к прослушиванию.
 Genius Bar — специальная секция в сети розничных магазинов Apple Store.
 Genius G-Shot DV610 — портативный цифровой фотоаппарат серии G-Shot компании Genius.
 Genius loci — латинское крылатое выражение.

Искусство и развлечения 
 Genius Party — антология короткометражной анимации от студии Studio 4 °C.

Музыка 
 Genius: The Best of Warren Zevon — музыкальный альбом, сборник песен Уоррена Зивона.
 Genius %26 Friends — первый посмертный альбом ритм-энд-блюзового музыканта Рэя Чарльза.
 Genius a Rock Opera — рок-опера итальянского музыканта Даниэля Ливерани в жанре прогрессив-метал.

См. также 
 Гений (значения)